Сезон первенства МХЛ 2014/2015 - четвёртый розыгрыш Первенства Молодёжной хоккейной лиги. В турнире принимают участие 31 команда из 4 стран: России, Белоруссии, Литвы и Молдавии. Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2014 года матчем на Кубок Открытия между «Ангарским Ермаком» из Ангарска и учалинским «Горняком». Матч завершился победой первых со счетом 6:5.

В финале Кубка Регионов встречались чемпионы западной и восточной конференций — «Россошь» и «Горняк». Победу в серии одержал представитель западной конференции — 3:2 (3:2, 2:6, 1:8, 4:0, 3:1).

Формат сезона 

Команды внутри своих конференций проводят с каждым по 4 матча: 2 дома и 2 в гостях. С командами из других конференций матчи не проводятся.

За победу в основное время присуждается 3 очка, за победу в овертайме или серии буллитов дается 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов - 1 очко, а за поражение в основное время команде ничего не дается

Команды

Западная конференция

Восточная конференция

Кубок Открытия 
В матче за Кубок Открытия 3 сентября 2014 года в Ангарске встречались местный  «Ангарский Ермак» и учалинский «Горняк». Матч завершился победой хозяев со счетом 6:5.

Кубок Поколений 

Кубок Поколений-2015 принял Альметьевск. Традиционная встреча команд «Запада» и «Востока», составленных из игроков первенства Молодёжной хоккейной лиги, прошла 17 января.

Такое решение было принято на заседании Правления НП «МХЛ» 31 июня
.

Турнирная таблица

Западная конференция

Восточная конференция 

 * - Клубы, снявшиеся по ходу регулярного чемпионата с Первенства МХЛ

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Восточная конференция 
«Горняк» Учалы — «Красноярские Рыси» Красноярск 3 : 1 (3:4, 6:3, 9:1, 9:1)
«Мечел» Челябинск — «Спутник» Альметевск 3 : 1 (4:3, 4:6, 3:2, 4:3 ОТ)
«Батыр» Нефтекамск— «Молот» Пермь 3 : 0 (7:5, 3:0, 7:2)
«Юниор-Спутник» Нижний Тагил— «Алтайские Беркуты» Барнаул 3 : 1 (4:1, 2:9, 4:2, 7:1)

Западная конференция 
«Россошь»— «Брянск» 3 : 1 (6:2, 4:5 Б, 7:0, 6:1)
«Дмитров» — «СКА-Варяги» Ленинградская обл. 1 : 3 (2:4, 2:3, 2:1, 0:4)
«Локо-Юниор» Ярославль — «Ракета» Саров 3 : 0 (4:2, 5:3, 5:1)
«Зеленоград» Москва — «Жальгирис» Электренай 3 : 0 (2:1, 5:2, 3:0)

1/4 финала

Восточная конференция 
«Горняк» Учалы — «Юниор-Спутник» Нижний Тагил 3 : 0 (9:3, 4:2, 5:1)
«Мечел» Челябинск — «Батыр» Нефтекамск 1:3 (3:5, 2:3, 4:2, 2:6)

Западная конференция 
«Россошь» — «СКА-Варяги» Ленинградская обл. 3 : 1 (2:1, 1:2, 4:2, 6:0)
«Локо-Юниор» Ярославль — «Зеленоград» Москва 2 : 3 (2:1, 2:3 Б, 3:1, 2:3 Б, 2:3 Б)

1/2 финала 
«Горняк» Учалы — «Зеленоград» Москва 3 : 1 (1:3, 4:2, 5:1, 4:2)
«Россошь» — «Батыр» Нефтекамск 3 : 1 (2:3 Б, 4:2, 4:1, 3:2)

Финал Кубка Регионов 2015 
«Россошь» —  «Горняк» Учалы 3 : 2 (3:2, 2:6, 1:8, 4:0, 3:1)

События 

 11 декабря «Платина-Кишинев» снимается с первенства МХЛ.
Руководство ХК «Платина-Кишинев» (Молдавия) проинформировало МХЛ о том что, в связи с тяжелой финансовой ситуацией команда не может продолжать принимать участие в первенстве Молодёжной хоккейной лиги Datsun – Всероссийского соревнования по хоккею среди молодёжных команд сезона 2014-2015 годов. Руководство клуба попросило исключить его из состава участников соревнований и принесло свои извинения командам-участницам Первенства МХЛ.
Департамент проведения соревнований МХЛ удовлетворил просьбу ХК «Платина-Кишинев».
В связи с исключением команды из состава участников первенства МХЛ, Департамент проведения соревнований объявляет о следующем:1. Засчитать команде «Платина-Кишинев» во всех оставшихся матчах технические поражения (-/+)2. Оставить без изменения результаты прошедших матчей с участием команды «Платина-Кишинев».3. Оставить без изменения личную игровую статистику хоккеистов.4. В итоговой таблице Конференции «Запад» команда «Платина-Кишинев» занимает последнее место.5. Присвоить всем хоккеистам команды «Платина-Кишинев» статус «Неограниченно свободный агент» (НСА) в базе ЦИБ КХЛ.
 3 января с Первенства МХЛ снимается пензенский «Дизелист» из-за финансовых проблем.

Статистика игроков 
Жирным выделены лучшие игроки в своей номинации.

Регулярный сезон 

Примечание: ШП = Победные шайбы; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Плей-офф

Призы и награды

См. также 

 Первенство Молодёжной хоккейной лиги
 КХЛ в сезоне 2014/2015
 ВХЛ в сезоне 2014/2015
 Чемпионат МХЛ в сезоне 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ